New York Rangers je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v New Yorku. Do NHL vstoupil v ročníku 1926/27 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Madison Square Garden s kapacitou 18 006 diváků. Klubové barvy jsou modrá, červená a bílá.

V letech 2004 až 2008 měl v kádru českého hokejistu Jaromíra Jágra. Ten společně se švédským brankářem Henrikem Lundqvistem napomohl týmu poté, co sedm sezón v řadě nepostoupil do playoff, znovu zařadit mezi kvalitnější týmy ligy a po výluce v ročníku 2004/05 hrál ve vyřazovacích bojích třikrát v řadě. V sezóně 2008/09, kterou Rangers zahájili dvěma zápasy v pražské O2 areně proti Tampě, vybojovali už čtvrtý postup za sebou.

V NHL celkem čtyřikrát slavil vítězství ve Stanley Cupu (naposledy v sezóně 1993/94).

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (4×)
 1927/28, 1932/33, 1939/40, 1993/94
 Vítěz základní části (3×)
 1991/92, 1993/94, 2014/15
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (4×)
 1931/32, 1941/42, 1993/94, 2013/14
 Vítěz americké divize (3×)
 1926/27, 1931/32, 1941/42
 Vítěz Patrickovy divize (2×)
 1989/90, 1991/92
 Vítěz atlantické divize (2×)
 1993/94, 2011/12
 Vítěz metropolitní divize (1×)
 2014/15

Individuální trofeje 

Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v New York Rangers

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 New York Rangers na eliteprospects.com
  
 České fanouškovské stránky o New York Rangers 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1926
Sport v New Yorku